Черро () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Черро, Роберто (1907—1965) — аргентинский футболист, нападающий, серебряный призёр Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме и первого чемпионата мира по футболу.

Топонимы 
 Черро-аль-Вольтурно — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Черро-аль-Ламбро — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.
 Черро-Веронезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Верона.
 Черро-Маджоре — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.
 Черро-Танаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

См. также 
 Серро